Isle of Jura bezeichnet

 die schottische Insel Jura, siehe Jura (Schottland)
 eine Whiskybrennerei auf Jura, siehe Isle of Jura (Whiskybrennerei)